Sonntagspost steht für Zeitschriften
 Die Sonntagspost. Eine Zeitschrift zur Belehrung und Unterhaltung von Jedermann (1855–1876)
 Süddeutsche Sonntagspost (1926–1943)
 Sonntagspost – Die unabhängige illustrierte Wochenzeitung. Graz, 1949 – ca. 1969